Појам  може да се односи на:
Сингида (град),
Сингида (регион),